

Вельки Дюр — село, громада округу Левіце, Нітранський край.
 Турчянски Дюр — село, громада округу Мартін, Жилінський край.